«Щедрик проти „русского міра“» — фільм про те, як візит на світський концерт 1 січня 1919 року навів Симона Петлюру на думку доручити диригенту Олександру Кошицю створення хору й відрядити його у світове турне для промоції української культури. За збігом сучасної історії, сюжет фільму порушує низку актуальних проблем сьогодення — протидії російській культурній експансії та пропаганді, питання культурної дипломатії України, місця українського культурного продукту у світі та його боротьби за себе.

Фільм знято компанією Prosto Production Media на замовлення українського телеканалу «Суспільне Культура».

Прем'єра відбулася 25 грудня 2022 року в ефірі Всеукраїнського марафону «Єдині новини», а також в ефірі каналу «Суспільне Культура».

Команда 

 Режисер: Олександр Назаров

 Автори сценарію: Наталка Пономарів, Тіна Пересунько
 Композитор: Олександр Климань
 Дизайнер: Костянтин Пузанкін
 Редактор, який працював з фронту: Антон Єганов
 Продюсер: Вячеслав Пономарьов

У створенні фільму від АТ «НСТУ» брали участь:

 Лук'ян Галкін, виконавчий продюсер
 Альона Голякова, менеджерка проєкту

Спікерами фільму стали дослідники, культурологи, діячі мистецтв: 

 Тіна Пересунько, авторка дослідження історії «Щедрика», наукова співробітниця Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського;
 Кирило Стеценко, український скрипаль, композитор, онук одного із засновників Капели УНР (Кирила Стеценка);
 Лариса Семенко, завідувачка відділу Вінницького обласного краєзнавчого музею;
 Ігор Гирич, доктор історичних наук, професор;
 Олександр Кучерук, начальник відділу Національного музею історії України;
 Олег Машевський, завідувач кафедри історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка;
 Олександр Тарасенко, диригент, композитор, заслужений діяч мистецтв України;
 Ярослав Файзулін, директор Центрального державного історичного архіву;
 Анатолій Паладійчук, куратор мистецьких проєктів, колекціонер;
 Олександр Сорочинський, нащадок співака капели Леонтія Сорочинського;
 Петр Каліна, завідувач відділу україністики Університету ім. Масарика (Чехія);
 Рита Кіндлерова, наукова співробітниця Національної бібліотеки Чеської Республіки (Чехія);
 Вячеслав Горшков, співзасновник Інституту Леонтовича.

Примітки 

Українські документальні фільми 2022